Насыр Норович Якубов (; род. , Самарканд) — советский и узбекский политический деятель, ныне на пенсии.

Биография 
Работал первым секретарем Самаркандского обкома ЛКСМ Узбекистана, первым секретарем Багишамальского, Железнодорожного, Сиабского районов города Самарканда, а позже первым секретарем Самаркандского горкома КПСС.

28 мая 1993 по 2000 — Чрезвычайный и Полномочный Посол в Казахстане. Имеет статус Чрезвычайного посланника республики Узбекистан II ранга. Награждён орденами и медалями СССР,Ватикана, России,Узбекистана,Казахстана и Афганистана.

В 1998 году Римский Папа Иоанн Павел II присвоил звание — Рыцарь Командор, с вручением ордена Св. Григория и шпаги (II спепени).
Имеет звание кандидата исторических наук.

На сегодняшний день проживает в Ташкенте.

Ссылки 
 Персоны Узбекистана

Послы Узбекистана в Казахстане
Первые секретари Самаркандского горкома КП Узбекистана
Первые секретари краевых, областных и окружных комитетов ВЛКСМ